Harkeria är ett släkte av steklar som beskrevs av Cameron 1900. Harkeria ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Harkeria